Дискография американской хип-хоп исполнительницы Карди Би включает в себя один студийный альбом, два микстейпа и двадцать семь официальных синглов.

Карьеру Карди начала в 2015 году после участия в музыкальном проекте «Love & Hip Hop: New York» на телеканале VH1. 7 марта 2016 года выходит её первый микстейп Gangsta Bitch Music, Vol. 1 на лейбле KSR Group. В сентябре того же года лейбл выпускает компиляцию Underestimated: The Album, состоящую из работ своих артистов, куда попадают и треки Карди. Тогда же они отправляются в совместное турне по Штатам. 20 января 2017 она выпускает второй микстейп как продолжение серии Gangsta Bitch Music, в поддержку был выпущен сингл «Bronx Season».

В феврале 2017 года Карди подписывает свой первый контракт с крупным лейблом Atlantic Records. Первый же сингл «Bodak Yellow» становится большим хитом, ему удаётся добраться до вершины чарта Billboard Hot 100. Карди стала первой за двадцать лет рэпершей сольной возглавившей данный чарт, последней была Лорин Хилл в 1998 году. Также она стала одной из пяти рэперш, побывавших на вершине горячей стони. 6 апреля 2018 года выходит первый студийный альбом Invasion of Privacy, который смог дебютировать с первой строчки Billboard 200, а также стал дважды платиновым на территории США. Сингл «I Like It», записанный при участии Bad Bunny и Джея Бальвина, также добрался до первой строчки Billboard Hot 100, что сделало её первой женщиной-рэпером с двумя топ-синглами за все время существования чарта. Также Карди стала первой исполнительницей в этом десятилетии, два сингла с дебютного альбома которой возглавили Billboard Hot 100. Коллаборация с Maroon 5 «Girls Like You» принесла Карди третий «номер один» в США, а также она стала рэпершей с самым долгим пребыванием на вершине чарта.

«WAP», первый сингл из её второго альбома, стал четвертый чарттоппером, и сделал ее первой женщиной-рэпером, которая имеет синглы номер один в двух разных десятилетиях (начало 2010-х и 2020-х годов) в Billboard Hot 100.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

Как главный артист

Как приглашённый артист

Промосинглы

Несингловые песни, попавшие в чарты

Участие в других песнях

Видеография

Музыкальные видео

Как главный артист

Как приглашённый артист

Примечания

Ссылки 
 

Карди Би
Карди Би
Карди Би